Fünf Schiffe der Royal Navy wurden HMS Shoreham, nach der Stadt Shoreham-by-Sea in Sussex, benannt:

* HMS Shoreham (1694) im Dienst 1694–1744
 HMS Shoreham (1744) 
 HMS Shoreham (1919) Minenleger, in Fahrt als HMS Salford (1919)
 HMS Shoreham (L32) Sloop, Stapellauf 1930
 HMS Shoreham (M112) Minensucher, Stapellauf 2001, im Dienst